Geografisch
Lyons kan verwijzen naar de volgende plaatsen in de Verenigde Staten:
Lyons (Colorado)
Lyons (Georgia)
Lyons (Illinois)
Lyons (Indiana)
Lyons (Kansas)
Lyons (Michigan)
Lyons (Nebraska)
Lyons (New York)
Lyons (Ohio)
Lyons (Oregon)
Lyons (Pennsylvania)
Lyons kan verwijzen naar een rivier in West-Australië:
Lyons (rivier)

Personen
Lyons kan verwijzen naar de volgende personen:
 David Lyons (*1976), een Australisch acteur
 Ernie Lyons (1914-2014), een Iers motorcoureur
 Jennifer Lyons (*1977), een Amerikaans televisie- en filmactrice
 John Lyons (*1932), een Britse taalkundige
 John Lyons (*1943), een Engelse toneelspeler en tv-acteur
 Joseph Lyons (1879-1939), premier van Australië
 Leo Lyons (*1943), een Engelse rockmuzikant
 Richard Lyons (*1979), een Noord-Iers autocoureur

Zie ook:

 David Lyons, doorverwijspagina